Table des caractères Unicode U+1F0A0 à U+1F0FF.

Cartes à jouer (Unicode 6.0) 
Utilisés pour représenter les cartes à jouer.

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1F000-1FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 

01F0A